Twinkle – cantante britannica
 Twinkle – software
 Twinkle – extended play delle Girls' Generation del 2012